Haim Bouzaglo, réalisateur israélien ;
 Maor Bar Buzaglo, joueur israélien de football.